McHenry County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 McHenry County (Illinois) – okres státu Illinois
 McHenry County (Severní Dakota) – okres státu Severní Dakota